Andrej Čebokli je osebno ime več znanih Slovencev:

 Andrej Čebokli (1893–1923), pisatelj
 Andrej Čebokli, častnik slovenske vojske